Чансиндао (Шанхай) — остров в устье Янцзы
 Чансиндао (Далянь) — остров в Жёлтом море, пятый по величине остров Китая